Izuhara (jap. ) bezeichnet:
 eine Stadt in der Präfektur Nagasaki: Izuhara (Nagasaki) (heute: Tsushima (Nagasaki))
 ein Lehen mit dieser als Hauptstadt: Tsushima-Fuchū
 die daraus entstandene kurzlebige Präfektur Izuhara